Passe-temps, une activité que l'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer;
 Passe-temps, un objet de dévotion généralement constitué de perles enfilées en collier sur un cordon;
 Passe-temps, une émission télévisée de François Chatel (1962);
 Le Passe-temps, un ancien périodique montréalais.

Voir aussi